Angelo Buono, Jr. (Rochester, New York, 5 oktober 1934 - Calipatria, 21 september 2002) was een Amerikaanse seriemoordenaar. Buono en zijn neef Kenneth Bianchi staan samen bekend als de Hillside Stranglers.

Achtergrond
Buono werd geboren in Rochester, New York als zoon van twee eerste generatie Italiaans-Amerikaanse emigranten uit San Buono, Italië. In de aanloop naar de moorden, had Buono al een lange strafblad, variërend van het niet betalen van kinderbijslag tot autodiefstal, mishandeling en verkrachting. In 1975, toen Buono 41 was, ontmoette hij Kenneth Bianchi.
De zelf-beschreven "ladies man" Buono wist Bianchi over te halen om samen met hem twee vrouwen te prostitueren, die ze als virtuele gevangenen hielden. In het najaar van 1977 begon het paar ook met het vermoorden van andere vrouwen. In de periode tot aan hun arrestatie in het begin van 1979 hadden de twee mannen al een totaal van tien slachtoffers op hun naam. Van Buono werd ook gezegd dat hij vrouwen dwong om hem The Italian Stallion te noemen, dit werd tevens verteld in diverse tv-shows, inclusief in het programma Investigation Discovery en A&E Television Network's Biography. Ook werd het vermeld op de website van truTv's Crime Library.

Rechtszaak
De rechtszaak tegen Buono was grotendeels gebaseerd op getuigenis van Bianchi. Nadat werd bevestigd dat Bianchi een onbetrouwbare en onwillige getuige was, besloten de oorspronkelijke aanklagers van het kantoor van Los Angeles County District Attorney John Van de Kamp's alle beschuldigingen tegen Buono te laten vallen en hem vrij te laten.
De president van de rechtbank, Ronald M. George, weigerde echter de motie te verwerpen en Buono vrij te laten, daarbij herplaatste hij de zaak bij het kantoor van Californië procureur-generaal George Deukmejian's.
Buono's zaak zou, met een tijdsbeslag van november 1981 tot november 1983, uiteindelijk de langste zaak in de Amerikaanse rechtsgeschiedenis worden. Het proces duurde zo lang dat Deukmejian werd verkozen tot Gouverneur en Van de Kamp werd gekozen tot Deukmejian's procureur-generaal, dit zorgde ervoor dat Van de Kamp de zaak won, terwijl die door velen al niet meer te winnen was verklaard. Tijdens het proces getuigde Bianchi, in ruil voor een minder zware straf, tegen Buono. De jury veroordeelde Buono tot levenslange gevangenisstraf.

Gevangenisstraf en de dood
In 1986 trouwde Buono met Christine Kizuka, een moeder van drie kinderen en een begeleider aan de California State Employment Development-afdeling.
Buono werd dood aangetroffen op 21 september 2002 in zijn cel in de Calipatria State Prison. Buono, die alleen was in zijn cel op het moment van zijn dood, stierf aan een hartaanval.

Na zijn dood

In 2007 pleegde Buono's kleinzoon, Christopher Buono, zelfmoord kort nadat hij zijn grootmoeder, Maria Castillo, in het hoofd geschoten had. Castillo was ooit een keer getrouwd met Angelo Buono, en had vijf kinderen met hem, waaronder de vader van Christopher. Christopher Buono was zich tot 2005 niet bewust van de ware identiteit van zijn grootvader.
In de film The Case of the Hillside Stranglers (1989), werd de personage Buono gespeeld door acteur Dennis Farina. In de film The Hillside Strangler (2004), werd de personage Buono gespeeld door acteur Nicholas Turturro.

Amerikaans crimineel
Seriemoordenaar